Motocyklowe Grand Prix Portugalii 2010 – przedostatnia eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 29 – 31 października 2010 na torze Autódromo do Estoril w Estoril. Wyścig w klasie 125 cm³ został przerwany po sześciu okrążeniach z powodu deszczu. Anulowano wyniki wyścigu a sam wyścig został wznowiony i motocykliści pokonali dziewięć okrążeń toru Estoril.

Opis weekendu Grand Prix

Wyniki MotoGP

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Wyniki Moto2

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Wyniki 125 cm³

Kwalifikacje 
Kwalifikacje został odwołane z powodu warunków pogodowych panujących nad torem Autódromo do Estoril zgodnie przepisem 1.16.3 regulaminu FIM. Do ustawienia pozycji na starcie poszczególnych motocyklistów brano pod uwagę najlepsze wyniki z trzech wolnych treningów.

Wyścig nr. 1

Najszybsze okrążenie z wyścigu nr 1

Wyścig nr 2

Najszybsze okrążenie z wyścigu nr 2

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2010
Motocyklowe Grand Prix Portugalii
2010 w Portugalii